La route départementale 935, ou RD 935, est une des routes départementales de France correspondant à :
 l'ancienne RN 35 dans l'Oise et la Somme
 l'ancienne RN 48 dans le Nord
 l'ancienne RN 135 dans le Gers et les Hautes-Pyrénées
 l'ancienne RN 335 dans l'Aisne
 l'ancienne RN 435 en Meurthe-et-Moselle
 l'ancienne RN 835 en Eure-et-Loir et le Loiret

935